Ženská dvouhra Chennai Open 2022 probíhala okolo poloviny září 2022. Do singlové soutěže čennaíského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček. Šest z nich si účast zajistilo v kvalifikaci. Jednalo se o úvodní ročník turnaje v Čennaí, prvního indického turnaje na okruhu WTA Tour od Bangalore Open 2008.

Vítězkou se stala 17letá Češka Linda Fruhvirtová, jež ve svém prvním finále zdolala o třináct let starší, třetí nasazenou Polku Magdu Linetteovou po třísetovém průběhu 4–6, 6–3 a 6–4. V rozhodující sadě přitom již prohrávala 1–4. Linetteová se nechala dvakrát ošetřovat a ztratila pět závěrečných gamů. Fruhvirtová, která vyrovnala poměr vzájemných duelů na 1–1, na okruhu WTA Tour získala první trofej. Bodový zisk ji premiérově posunul do elitní světové stovky, když postoupila ze 130. na 74. příčku žebříčku. V 17 letech a 141 dnech věku se stala nejmladší šampionkou v sezóně a nejmladší vítězkou na túře WTA od Coco Gauffové na Emilia-Romagna Open 2021, kde Američanka byla v den triumfu o 71 dní mladší.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Chennai Open
WTA Tour 2022